Aspersión hace referencia a varios artículos:

Miscelánea
 Aspersión, el rito judío de rociar agua bendita;
 Riego por aspersión, modalidad de riego;